Alfonso (Cavite), een gemeente in de Filipijnse provincie Cavite
 Spaanse voornaam, variant van Alfons
 Alfonso Pérez Muñoz, een Spaanse voetballer